Nedly Elstak (1931-1989), een Nederlands jazzcomponist, -trompettist en -pianist
 Yngwe Elstak, een Surinaams militair, eerste bevelhebber van de Surinaamse Krijgsmacht
 Paul Elstak (1966), een Nederlands dj, producer en labeleigenaar
 Aron Elstak (1993), een Nederlands cabaretier, acteur en zanger